Ellisiella är ett släkte av svampar. Ellisiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ellisiella